Slovenski jezik ima več pomenov:

 slovenski jezik (slovenščina)
 Slovenski jezik (strokovno-znanstveni časopis, izdajalo ga je Slavistično društvo v Ljubljani, 1938–1941)
 Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies (časopis za jezikoslovje, izdajata ga Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU in Hall Center for the Humanities pri Univerzi v Kansasu, 1997–)
 Slovenski jezik (gorenjska jed)